Ирты́шский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Иртышский переулок — переулок во Владивостоке.
 Иртышский переулок — переулок в Екатеринбурге.
 Иртышский переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 Иртышский переулок — переулок в Хабаровске.
 Иртышский переулок — прежнее (1941—1983) название части Репищевой улицы в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Иртышский переулок — переулок в Харькове.

См. также 
 Иртышская улица
 Иртышский проезд